

Нові Вислі — присілок, Ібресинський район, Чувашія
 Нові Вислі — присілок, Комсомольський район, Чувашія

Див. також 
 Старі Вислі